«Тайна личности Борна» () — снятая в 1988 году экранизация одноимённого романа 1980 года Роберта Ладлэма. Премьера фильма состоялась 8 мая 1988 года в США.

В отличие от более известного фильма «Идентификация Борна» 2002 года, версия 1988 года снята ближе к содержанию романа. Общая продолжительность фильма — более трёх часов, из-за чего при первом показе на канале ABC фильм был разбит на две серии.

Сюжет 
На берегу моря находят неизвестного тяжелораненого мужчину. Местный врач-пьяница заботится о незнакомце, который во сне говорит на нескольких языках. Под кожей бедра врач обнаруживает микроплёнку с номером счёта швейцарского банка. Незнакомец не знает своего имени и не помнит свою бывшую жизнь. В деревне кто-то покушается на него, однако с помощью молодой женщины ему удаётся сбежать. Он начинает копаться в своём прошлом. Свои поиски он начинает в том швейцарском банке. По своим открытиям и обрывкам воспоминаний он думает, что он раньше был профессиональным убийцей международного формата с именем Джейсон Борн. Только Мария, которая его любит, верит в его невиновность.

В ролях 
 Ричард Чемберлен — Джейсон Борн / Дэвид Уэбб
 Жаклин Смит — Мэри Сен-Жак
 Шэйн Риммер — генерал Конклин
 Энтони Куэйл — генерал Франсуа Вильерс
 Доналд Моффэт — Дэвид Эбботт
 Филипп Мадок — Бобби Лонг
 Йорго Вояджис — Карлос Шакал
 Денхолм Эллиотт — Вашбурн
 Питер Вон — Фритц Кёниг
 Михаэль Хабек — толстяк
 Вольф Каллер — убийца в очках
 Билл Уоллис — Чернак

Награды 
За исполнение роли Борна Ричард Чемберлен был номинирован на «Золотой глобус» (Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — мини-сериал или телефильм).

Другие названия 
  El caso Bourne, Conspiración terrorista: el caso Bourne — 
  La mémoire dans la peau — 
  Agent ohne Namen — 
  Tożsamość Bourne’a — 
  Medusan verkko — 
  Identitet okänd —

Ссылки 
 
 
 
 «Идентификация Борна» на сайте ВидеоГид. Ру

Примечания 

Телефильмы на английском языке
Телефильмы 1988 года
Телефильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы Роджера Янга
Фильмы о Джейсоне Борне
Фильмы США 1988 года